Басуто:
 Басуто — народ в Южной Африке.
 Басуто — плато в Лесото.

См. также 
 Басутоленд